Петър Николов Каназирев, наричан Карата, е български предприемач и дарител.

Биография 
Петър Каназирев е роден през 1870 година в Мехомия, тогава в Османската империя. Син е на Никола Каназирев, а негови братя са революционерите Владимир, Иван и Владислав Каназиреви. В 1885 година завършва българската мъжка гимназия в Солун и се занимава с търговия. В 1892 година емигрира в София. В 1901 година заедно с брат си Иван основават фирма за производство на сапун. Част от спечелените пари даряват за просперирането на родния им град – даряват средства за ново училище, 200 000 златни лева за издръжка на средно учебно заведение, пари за построяване на околийско управление, пари за построяване на склад за обработка на тютюни и други.

През 1903 година участва в Илинденско-преображенското въстание.

Петър Каназирев умира през 1931 година в София. Гимназията в Разлог носи името „Братя Петър и Иван Каназиреви“.

Родословно дърво

Бележки 

Дейци на ВМОК
Възпитаници на Солунската българска мъжка гимназия
Български предприемачи от Македония
Каназиреви
Починали в София
Родени в Разлог
Български имигранти от Македония в София